Василий Мещеряков:
 Мещеряков, Василий Дмитриевич (1921—1994) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, пулемётчик, полный кавалер ордена Славы.
 Мещеряков, Василий Иванович (1908 — ?) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1948).